Waycross kan syfta på:

Waycross, Georgia
Waycross, Indiana